Українське питання (, , , ) — термін, яким у наукових працях позначають тему здобуття Україною незалежності від країн, які в певний період окупували та контролювали її територію: Російської імперії/Радянської імперії, Австро-угорської імперії, Польсько-Литовської Держави, Польської Республіки, Чехословаччини та Румунії. На тему українського питання було видано чимало книг та памфлетів, зокрема:

 «Українське питання» — стаття написана українською у 1905 році Михайлом Грушевським й вперше видана у 1906 році у його автоперекладі німецькою під назвою Die Kleinrussen у збірці Russen uber Russland, ein Sammelwerk Українськомовний переклад зроблений І. Сварником з російськомовного автоперекладу Грушевського опублікованого у 1907 році у його ж збірці «Визволення Росії та українське питання» вперше опубліковано вже посмертно у 2002 році. У статті описано законність права України на здобуття незалежності, особливу акцентуючи увагу на неприпустимості заборон Царською Росією української мови, українського театру, українського книгодрукування, та українських періодичних видань.

 Українське питання, та Визволення Росії () — книга-збірка статей російською мовою авторства Михайла Грушевського видана у 1907 році у Санкт-Петербурзі. До збірки увійшли різні статті, й зокрема російськомовний автопереклад статті «Українське питання» написаної ще у 1905 році й до цього вже надрукованої у німецькомовному автоперекладі Грушевського у 1906 році. Статті збірки поясніють важливість здобуття Україною незалежності з точки зору історичного та природного права українського народу на суверенність.

 Українське питання () — книга-збірка статей російською мовою авторства різних українських інтелектуалів тогочасся написана й видана у 1914 році у Санкт-Петербузі. Збірник був розрахований на російську аудиторію та мав на меті ознайомити росіян з основними тезами історичної законності отримання незалежності Україною, зокрема шляхом пояснення росіянам окремішності українською національної ідентичності, української мови та української культури загалом.

 Українське питання та його національний аспект, меморандум () — памфлет англійською мовою авторства Ярослава Федорчука виданий у 1914 році у Лондоні Англо-українським комітетом, де пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки національного аспекту

 «Українське питання в історичному розвитку» () — стаття німецькою мовою авторства Михайла Грушевського видана у Відні Союзом визволення України у 1915 році. У статті описано законність права України на здобуття незалежності, особливу акцентуючи увагу на корисність від цього для Австрії.

 Українське питання і російська громадськість () — памфлет російською мовою авторства Володимира Вернадського написана у 1915 році у Санкт-Петербурзі, але вперше надрукована вже посмертно. У памфлеті питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й описані переваги продовження перебування України у складі Російської імперії.

 Українське питання. Росія та Антанта (; ) — памфлет фінською мовою авторства Кості Лоського (під псевдо Кость Вишевич) виданий у Гельсінках у 1918 році окремим виданням й згодом, того ж року, виданий у тому ж видавництві у автоперекладі автора російською мовою. У статті пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки зору безпеки Фінляндії та Європи.

 Українське питання. З сербського погляду () — стаття англійською мовою авторства  виданий у Лондоні у 1920 році у еміґрантському англомовному часописі «The New Russia». У статті повторюються різноманітні расистські вигадки щодо українців та України, зокрема про те що «Керманич Королівства Галичини та Володимирії Граф Франц Штадіон винайшов українців» тощо. Загалом питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й описано обов'язковість продовження перебування України у власності Російської імперії.

 Українське питання зважаючи на російську революцію () — стаття російською мовою авторства Венедикта Мякотіна виданий у 1927 році у Парижі у еміґрантській російськомовній газеті «Возрождєніє». У статті питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й заперечується історична необхідність постання України незалежної від Російської імперії.

 Українське питання. Безпекова проблема () — памфлет англійською мовою авторства Ріхарда Ярого, Зенона Кузелі та ін. виданий Проводом українських націоналістів у Женеві у 1928 році, де пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки зору безпеки Європи

 Українське питання () — памфлет польською мовою авторства Романа Дмовського виданий у Варшаві у 1930 році у «Archiwum MSWiA». У памфлеті повторюються різноманітні расистські вигадки щодо українців та України, зокрема про те що «Керманич Королівства Галичини та Володимирії Граф Франц Штадіон винайшов українців» тощо. Загалом питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й описано обов'язковість продовження перебування України у власності Польської держави. 

 Українське питання та його важливість для Великої Британії () — ессе-промова англійською мовою авторства Ланселота Лоутона проголошена у 1935 році у Британському парламенті й згодом видана окремим памфлетом у 1935 році у Лондоні Англо-українським комітетом, де пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки зору безпеки Великої Британії

 Українське питання та теперішня криза () — ессе-радіолекція професора Саскачеванського університету Джорджа Вілфреда Сімпсона англійською мовою проголошена на канадському суспільному радіо CBC (західна мережа) 7 жовтня 1938 року й згодом видана окремим памфлетом у 1939 році у канадському місті Саскатун, де пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки зору безпеки Канади

 Українське питання. Ремарки до книги Вотсона Кірконелла «Канада, Європа, Гітлер» () — памфлет англійською мовою авторства Микити Мандрики Вінніпезі у 1940 році за посередництва Канадійського українського освітнього об'єднання, де пояснюється важливість здобуття Україною незалежності та заперечуються україножерські закиди проти незалежності України професора Вотсона Кірконелла у його книзі «Canada, Europe, and Hitler»

 Українське питання у працях Р.Г. Лорда для Паризької мирної конференції 1919 року () — стаття історика Леоніда Соневицького англійською мовою, що вийшла у 1964 році у збірці Аннали Української Академії Наук в США. У статті пояснюється важливість здобуття Україною незалежності з точки зору опрацювання цього питання  у його працях для Паризької мирної конференції 1919 року.

 Українське питання між Польщею та Чехословаччиною: Лемко-Русинська держава (1918—1920) та політична думка у західній Русі-Україні () — стаття англійською мовою авторства історика Пола Магочі написана й вперше видана у 1993 році у часописі Nationalities Papers. У статті питання здобуття Україною незалежності розглядається з точки зору русинського сепаратизму та теорії Магочі про те що русини-лемки — це не українці, а окремий слов'янський народ що має сформувати свою окрему державу Закарпатську Русинію.

 Українське питання у політиці влади та російській громадській думці (друга половина ХІХ ст.) (, ) — книга-збірка статей російською мовою авторства історика Алєксєя Міллєра написана й вперше видана у 2000 році у санкт-петербурзькому видавництві Алетейя, й згодом перекладена англійською та видана у 2003 році у Будапешті у видавництві Центрально-європейського університету. Книга описує намагання Україною здобути незалежність від Російської імперії упродовж 19-го століття, й висліджує як ці намагання витворили діаметрально протилежні націєтворчі процеси в Україні та Росії.

 Українське питання в Росії (кінець XIX – початок XX ст.) () — книга-збірка статей російською мовою авторства історика Ірини Міхудіною написана й вперше видана у 2003 році у московському видавництві Інституту слов'янознавства та балканістики РАН. У книзі питання здобуття Україною незалежності розглядається як недоречне, й описано причини чому, на думку авторки, рух по отриманню незалежності Україною не отримав масової підтримки серед українців Підцарськоросійської України.

 Українське питання у російській патріотичній думці () — книга-збірка статей російською мовою авторства різних російських інтелектуалів 18-20 століть упорядкована істориком Аркадієм Мінаковим й вперше надрукована у 2016 році у московському видавництві Кніжний мір. У книзі у плеяді статей різного авторства питання здобуття Україною незалежності розглядається з позицій російського націоналізму й подається як недоречне й загалом неможливе.

 Джерела та примітки

Національне питання